Cet article dresse une liste des villes botswanaises les plus peuplées.

Villes du Botswana de plus de 6 000 habitants

Annexes

Sources

Liens externes 
 Central Office des Statistiques
  City Population

Botswana
 
Liste en rapport avec le Botswana